Васенко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Васенко, Андрей Богданович (1899—1934) — советский инженер-аэролог, конструктор стратостатов, член экипажа «Осоавиахим-1».
 Васенко, Евдоким Лукьянович (1882—1918) — революционер, председатель Челябинского  РСДРП(б) и городского Совета рабочих и солдатских депутатов, убит во время мятежа Чехословацкого корпуса на станции Челябинск.
 Васенко, Платон Григорьевич (1874—1942) — русский историк, археограф, педагог, профессор.

См. также 
 Улица Васенко
 Васенков